GCN kan syfta på:

Transport
GCN – IATA-kod för Grand Canyon National Park Airport

Övrigt
 GCN – en spelkonsol, se Nintendo Gamecube